B – seconda lettera dell'alfabeto italiano
В – lettera dell'alfabeto cirillico
Β – lettera dell'alfabeto greco

Astronomia 
 B è la classe delle stelle di colore blu-bianco, con temperatura superficiale compresa fra 10 000 e 30 000 K.

Chimica 
 B è il simbolo del boro.

Elettrotecnica 
 B indica l'anodo in un circuito a valvola.
 B è il simbolo della suscettanza, l'inverso della reattanza.

Fisica 
 Il vettore B rappresenta il campo magnetico.

Fotografia 
 B è una velocità dell'otturatore.

Informatica 
 B è il simbolo del byte, un insieme di 8 bit.
 b è il simbolo del bit.
 B è il nome di un linguaggio di programmazione.
 <B> è il tag HTML per il grassetto (BOLD).
 B è la lettera di unità assegnata al secondo lettore di floppy

Matematica 
 B viene spesso usata come cifra che ha valore undici nel sistema di numerazione esadecimale e in altri sistemi con base maggiore o uguale a 12.

Medicina 
 B è uno dei gruppi del sangue umano.

Musica 
 B rappresenta la nota si, settimo grado della scala di do, nella notazione letterale in uso nei paesi di lingua inglese.
Nei paesi di lingua tedesca, invece, con B si indica la nota Si bemolle.
 B, extended play di BamBam

Radiocomunicazioni 
 B è il prefisso ITU assegnato alla Cina.

Religione 
 B. è la sigla dei Chierici Regolari di San Paolo (Barnabiti).

Trasporti 
 B è la Sigla automobilistica internazionale del Belgio.
 B è stata la targa automobilistica della provincia di Barcellona
 B è la targa automobilistica di Berlino
 B è la targa automobilistica di Bucarest

Altro 
B viene spesso usato per indicare qualcosa di livello o qualità inferiore, in rapporto ad A, come in Serie B o B-movie. 
B è la lettera del nome in codice di Beyond Birthday.
 B è il simbolo del bel.
 B negli scacchi è il simbolo usato nelle notazioni per indicare l'alfiere (Bishop in inglese).
 Con B. nella stampa viene indicato Silvio Berlusconi.

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per B.